Distretto di Tės – distretto della provincia dell'Uvs, in  Mongolia
 Distretto di Tės – distretto della provincia del Zavhan, in   Mongolia